Die Ghana Premier League 1960 war die 3. Spielzeit der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball der Männer. Siegreich war Sekondi Eleven Wise mit zwei Punkten Vorsprung auf den Titelverteidiger Kumasi Asante Kotoko.

Abschlusstabelle 

|}

Zwischen erzielten und kassierten Treffern besteht eine Diskrepanz in Höhe von 21 Toren.

Literatur 

 Ken Bediako: The National Soccer League of Ghana. The Full Story 1956–1995. Accra 1995.
 
 

1960
Fußballsaison 1960/61